Duvergel ist der Familienname von:

 Alfredo Duvergel (* 1968), kubanischer Boxer
 Candelario Duvergel (1963–2016), kubanischer Boxer